Az 1956. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női távolugrás versenyszámát november 27-én rendezték a Cricket Club Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női távolugrásban:

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
A 12 döntőbe jutott távolugró közül három ugrás után csak a legjobb 7 folytathatta, a döntőt november 27-én rendezték.

* - egymás közötti sorrendről a második legjobb ugrás döntött

Források 

Atlétika az 1956. évi nyári olimpiai játékokon